Grieve steht für:

 Grieve, Ortsteil der Gemeinde Prebberede im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 (4451) Grieve, ein die Marsbahn kreuzender Asteroid

Grieve ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Grieve (* 1956), britischer Politiker der Conservative Party und seit Mai 2010 Generalstaatsanwalt (Attorney General) für England und Wales sowie Generaladvokat (Advocate General) für Nordirland
 Gordon Grieve (1912–1993), neuseeländischer Politiker 
 Christopher Murray Grieve, bekannt als Hugh MacDiarmid (1892–1978), schottischer Dichter

Siehe auch:
 James Grieve (Apfel), eine Sorte des Kulturapfels (Malus domestica)